Harrison County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Harrison County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000243
 Harrison County Courthouse (Kentucky), ID-Nr. 74000880
 Harrison County Courthouse (Ohio), ID-Nr. 74001524
 Harrison County Courthouse (Texas), ID-Nr. 77001450